Filiation (lateinisch filius „Sohn“, filia „Tochter“: „Abstammung“) steht für:
 Abstammung einer Person von einer anderen
 Abstammungsregel, Deszendenzsystem, gesellschaftliche Regeln zur Abstammung und Erbfolge
 Abstammungsnachweis, rechtsgültiger Beleg der ehelichen Abstammung von den leiblichen Eltern
 Filiation (Zisterzienser), Organisationsstruktur von Klöstern des Ordens